Messfahrzeug steht für:
 Messfahrzeug (Gefahrenabwehr)
 Ebenheitsmessfahrzeug im Straßenbauwesen
 Messfahrzeug im Schienenverkehr, siehe Gleismesswagen 
 Messfahrzeug für Reifenhaftungstests, siehe Seitenkraftmessverfahren
 Messfahrzeug der Warnämter, siehe Warnamt #Messfahrzeug